2. Division 2020-21 er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Nye hold denne sæson var Nykøbing FC, Næstved IF og FC Roskilde, der rykkede ned fra 1. division, samt Roskilde KFUM,
AB Tårnby, Svendborg fB/Oure FA og Holstebro BK, der rykkede op fra
Danmarksserien.

Denne sæson er en overgangsturnering til en ny struktur. Der spilles i 2 puljer med hver 14 klubber. Det drejer sig om 11 klubber vest for Storebælt og 17 øst for.
Af denne årsag må 3 klubber fra sidstnævnte deltage i vest.

I begge puljer vil nummer 1 til sæsonen 2021-22 rykke op i NordicBet-Ligaen, nummer 2-6 vil komme i den nye 2. division, nummer 7-10 i den nye 3. division,
mens nummer 11-14 vil rykke ned i Danmarksserien.

Deltagende klubber

2. division øst

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

2. division vest

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21
Sæsoner i 2. division (fodbold)